Espresso Logic () — тринадцатый студийный альбом Криса Ри, вышедший в 1993 году.

Об альбоме
В американской версии альбома список композиций существенно отличается от остальных изданий, поскольку в неё были включены некоторые песни из предыдущего альбома Ри «God’s Great Banana Skin», в США не издававшегося.

Обложка американского издания совпадает с обложкой британского сингла «Espresso Logic».

Песня «Julia» посвящена тогда четырёхлетней дочери Криса Ри, Джулии Кристине.

Список композиций 
Слова и музыка Криса Ри, за исключением песни «If You Were Me», написанной и исполненной им совместно с Элтоном Джоном.

Европейское издание

Американское издание

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Криса Ри
Альбомы East West Records